Склад збірної Коста-Рики на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Коста-Рика
Коста-Рика 2014